Montastruc kan syfta på:
 Montastruc, Hautes-Pyrénées
 Montastruc, Lot-et-Garonne
 Montastruc, Tarn-et-Garonne